McLaren MP4/17 - спортивный автомобиль, разработанный конструктором Эдрианом Ньюи для команды McLaren. Принимал участие в Чемпионатах мира в классе Формула-1 сезонов  и  годов.

История 
В 2002 году Кими Райкконен заменил своего соотечественника, двукратного Чемпиона мира Мику Хаккинена за рулем болида команды McLaren Mercedes. Автомобиль MP4-17 был не очень надежен и команда страдала потерей очков из-за частых отказов техники. В итоге в сезоне  года команда McLaren Mercedes финишировал третьей в Кубке конструкторов с 65 очками.

С помощью доработанной версии MP4-17D в двух первых гонках сезона 2003 года пилоты McLaren одержали две победы. Но в то время как команда взялась параллельно создавать совершенно новую McLaren MP4-18, (из-за проблем с надежностью так и не стартовавшую в гонках), соперники далеко продвинулись в совершенствовании своих болидов и дальнейшие результаты команды пошли на спад.

Несмотря на это Райкконен до последней гонки сезона боролся за титул с Михаэлем Шумахером и уступил ему в итоге лишь 2 очка. В Кубке конструкторов команда финишировала 3-ей со 142 очками позади Ferrari и Williams.

Результаты гонок

Ссылки 

Шасси McLaren Формулы-1